Moselig fra Vindeby henviser til to ved Vindeby Nor fundne moselig:
 Moseliget fra Vindeby I (Drengen fra Vindeby)
 Moseliget fra Vindeby II (Manden fra Vindeby)

Vindeby
Arkæologiske fund fra Danmark